UTVA 65 Privrednik (Торговец) — югославский сельскохозяйственный самолёт, разработанный в компании УТВА в 1965 году.

Проектирование и разработка 
Утва-65 был разработан специально как сельскохозяйственный самолет. Это одноместный моноплан с одним двигателем и низко расположенным крылом. Крылья были по существу идентичны крыльям Утва-60, размах крыльев увеличился на 0,82 метра. Эти крылья были однолонжеронные, цельнометаллической конструкции, с элеронами (которые связаны с закрылками), свисающими на 15 градусов, когда закрылки были установлены на 40 градусов. Шасси фиксированное, классическое трехколесное, спереди шины низкого давления, которые переносят плохо подготовленную взлетно-посадочную полосу.

Фюзеляж Утва-65 имел структуру стальной трубы, стена была сделана из алюминиевого листа. Одноместная кабина пилота была высокой, позади задней кромки; в сочетании с круговым остеклением, это давало хорошую видимость и защиту от воздействия на пилота потоков воздуха и распыляемых химических веществ, а также увеличило пространство фюзеляжа. Резервуар для химикатов объёмом 0,75 м³ изготовлен из стекловолокна, снижающего вредное воздействие химических веществ на стальную конструкцию летательного аппарата и был расположен впереди кабины. Сопла системы распределения химических веществ были расположены на задней кромке крыла. В случае проблем с самолетом во время полёта можно было опорожнить бак в течение 6 секунд.

На момент запуска было три варианта двигателя, все Lycoming шестицилиндровый горизонтально-оппозитный с воздушным охлаждением.

История эксплуатации 
Утва-65 был использован югославскими сельскохозяйственными кооперативами для применения пестицидов и борьбы с комарами. Алжирская авиакомпания Societé de Travail Aérien начал свою деятельность в октябре 1968 года с использованием пяти самолетов Утва-65 для подобной работы. Также использовался в Турции, Индии, Болгарии и Судане.

Варианты 
 Утва-65 Privrednik-GO. Вариант с двигателем 295 л. с. (220 кВт) Lycoming GO-480-G1A6.
 Утва-65 Privrednik-IO. Альтернативный вариант с двигателем 300 л. с. (224 кВт) Lycoming IO-540-K1A5.
 Утва-65 Супер Privrednik-350. Вариант 1973 года с двигателем 350 л. с. (261 кВт) Lycoming IO-540-A1C.

Технические характеристики

Примечания

Литература 
 
 

 
 Branislav Nikolić, Na sopstvenim krilima, Štamparija Topalović, Valjevo,2009., ISBN 978-86-912401-0-3

Сельскохозяйственные самолёты
Самолёты Югославии
Самолёты UTVA